Canadian Open 1975 steht für:

 Canadian Open 1975 (Badminton), Badmintonturnier
 Canadian Open 1975 (Snooker), Snookerturnier